

Sigle 
 Serial Port Profile – profilo per dispositivi bluetooth
 Serviciul de Protecţie şi Pază – Servizio Protezione e Sicurezza, agenzia di spionaggio rumena
 Société Psychanalytique de Paris – società psicanalitica di Parigi, fondata nel 1926
 Software Protection Platform – in Windows Vista, l'insieme di tecnologie e software che consentono di combattere la pirateria rivolta all'uso di copie non regolarmente pagate del sistema operativo  
 Star Player Points – punti accumulabili nel gioco da tavolo Blood Bowl
 Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi – insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori (ex art. 2, c. 1, lett. l) del D.Lsg 81/2008 e s.m.i.)
 SPP (Service Provider Portability): è una prestazione – nell'ambito dei servizi di telefonia – definita nell'allegato A della delibera 4/99/CIR, che “consente all'utente di mantenere il proprio numero quando decide di cambiare operatore titolare dell'apposita licenza o concessione, a parità di tipologia di servizio e, dove applicabile, di ubicazione nell'ambito della stessa area locale", anche detta number portability

Codici 
 SPP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Menongue (Angola)
 spp – codice ISO 639-3 della lingua supyire senoufo

Religione 
 S.P.P. – Suore della Provvidenza di Portieux

Altro 
 spp –  in scienze naturali (zoologia, botanica etc) costituisce l'abbreviazione di specie (plurale), equivalente di sp.pl, cioè  "specie plures". Ad esempio in entomologia Vespula spp. indica il genere Vespula che include sia la specie Vespula germanica sia la specie Vespula vulgaris